A belga több dologra utalhat:

 Belga törzsek
 Belgium, az ország
 Bëlga zenekar